Søvik se poate referi la:

Søvik (Haram), sat din comuna Haram, Møre og Romsdal, Norvegia
Søvik (Sykkylven), sat din comuna Sykkylven, Møre og Romsdal, Norvegia
Søvik, Hordaland, sat din comuna Os, Hordaland, Norvegia
Søvik, Nordland, sat din comuna Alstahaug, provincia Nordland, Norvegia
Søvik, Vest-Agder, sat din comuna Søgne, Vest-Agder, Norvegia